MMA eller mma har flere betydninger:

 Mixed Martial Arts – er en moderne kampsport, hvor deltagerne forsøger at vinde over hinanden ved at benytte sig af en række kampsportsteknikker fra forskellige kamsportsarter; heraf navnet Mixed Martial Arts.
 MMA-svejsning
 Mysteria Mystica Aeterna